Nomad, Scott Henderson gitáros albuma a Tribal Tech együttesben
Nomad, a brit Paul Di’Anno egyik albuma
Nomad, az Egyesült Királyságban alakult house csapat volt
Nomad, a Dal 2019 – eurovíziós nemzeti dalválasztó műsor első válogatásában szereplő együttes
Nomad, japán animációsfilm-stúdió